Sufetula (nederzetting), naam van een oude Romeinse nederzetting bij Sbeitla, een stad in Tunesië
 Sufetula (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de grasmotten